Berube oder Bérubé ist der Familienname folgender Personen:
 Allan Bérubé (1946–2007), US-amerikanischer Historiker
 Catherine Bérubé (* 1983), kanadische Schauspielerin
 Craig Berube (* 1965), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Jean-François Bérubé (* 1991), kanadischer Eishockeytorwart
 Michelle Berube (* 1966), US-amerikanische Sportgymnastin
 Philippe Berubé (* 1983), kanadischer Snowboarder
 Ryan Berube (* 1973), US-amerikanischer Schwimmer